13-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 17 лет прошёл с 3 по 15 мая 2022 года в Боснии и Герцеговине. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 2005 года.

Три лучшие сборные по итогам турнира получили право на участие в чемпионате мира среди девушек до 17 лет.

Квалификация

Групповой этап 
 Время — центральноевропейское летнее (UTC+2).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место 
В матче за 3-е место разыгрывалась последняя путёвка на чемпионат мира.

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2022 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу (девушки до 17 лет)
Чемпионаты Европы в Боснии и Герцеговине
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2022 году
Май 2022 года
Футбол
Международные соревнования по футболу в Боснии и Герцеговине